Радов — русская фамилия. Известные носители:

 Радов, Александр Георгиевич (1940—2020) — российский кинорежиссёр и кинопродюсер. 
 Радов, Алексей Сергеевич (1907—1982) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Радов, Георгий Афанасьевич  (1949—1999) — украинский и советский правовед, генерал-майор внутренней службы.
 Радов, Егор (1962 — 2009) — русский писатель-новатор, работавший в русле постмодернистской и психоделической прозы.
 Радов, Игорь Эмильевич (род. 1959) — советский и российский актёр театра, сын Э. З. Радова.
 Радов, Эмиль Зиновьевич (настоящая фамилия Рабинович; 1928—1991) — конферансье и режиссёр эстрады.